

Geografia de Itália
Capri —  ilha no mar Tirreno
Capri (comuna) — comuna e cidade na ilha homónima
Capri Leone— comuna da Sicília

Modelos de automóveis
Ford Capri
Lincoln Capri

Outros usos
Capri Mensa — mesa no quadrângulo de Coprates em Marte
Herson Capri - ator brasileiro.

Ver também
Caprie — comuna italiana do Piemonte

Desambiguações de topônimos